Miejscowości w USA:
 South Hill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 South Hill – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Mecklenburg
 South Hill – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
W Wielkiej Brytanii:
 South Hill – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
Na Anguilli:
 South Hill – miejscowość na Anguilli